Matrona – termine che nell'antica Roma indicava una donna sposata di condizione libera
 Matrona – nome proprio di persona femminile
 Matrona – genere di damigelle della famiglia Calopterygidae
 Dea Matrona – dea tutelare del fiume Marna nella mitologia celtica
 Matrona di Capua – nobile romana
 Matrona la Cieca – santa moscovita

Pagine correlate
 Matrone